Occhieppo peut désigner:

 Occhieppo Inferiore, commune d'environ dans la province de Biella dans le Piémont en Italie ;
 Occhieppo Superiore, commune italienne de la province de Biella dans la région Piémont en Italie ;